Jaguar R2 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный командой Jaguar Racing и построенный для участия в чемпионате  года.

История

Результаты гонок

Примечания 

Шасси Jaguar Формулы-1